La saison 2019-2020 de Division Nationale Amateur est la  du championnat d'Algérie de D3 depuis la création de la Ligue nationale du football amateur en 2010. Les 48 participants sont répartis en trois groupes régionaux comprenant 16 clubs chacun.

À l'issue de cette compétition, le champion ainsi que les sept autres premiers de chaque groupe accèdent en Ligue 2, alors que les 3 derniers accompagnés du plus mauvais avant-dernier parmi les 3 groupes rétrogradent en Inter-Régions.

La saison est marquée par l'arrêt du championnat à partir du 15 mars après la propagation de la pandémie de Covid-19 en Algérie.

Participants 
Source : Constitution des groupes sur le site de la LNFA.

Compétition

Groupe Ouest 
Le CR Témouchent est sacré champion du groupe Ouest de la division 3 et accède ainsi en D2 avec les sept autres premiers du classement.

Calendrier

Classement 
Source : Classement officiel sur le site de la LNFA.

Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Résultats 
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat :

Groupe Centre 
Le CR Beni Thour est sacré champion du groupe Centre de la division 3 et accède ainsi en D2 avec les sept autres premiers au classement.

Calendrier

Classement 
Source : Classement officiel sur le site de la LNFA.

Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Résultats 
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat :

Groupe Est 
Le CR Beni Thour est sacré champion du groupe Est de la division 3 et accède ainsi en D2 avec les sept autres premiers du classement.

Calendrier D3 EST 2019-2020

Classement 2019-2020 
Source : Classement officiel sur le site de la LNFA.

Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Résultats 2019-2020 
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat :

Statistiques

Classement des buteurs 

Meilleurs buteurs groupe Ouest ;

Meilleurs buteurs groupe Centre ;

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 2019-2020
 Championnat d'Algérie de football D2 2019-2020
 Coupe d'Algérie de football 2019-2020

Notes et références

Liens externes 
 Ligue Nationale de Football Amateur
 Fédération Algérienne de Football

2019-2020
Football D3 2019-2020
Football D3 2019-2020
Algérie M3
Championnat M3